Deux comtes d'Angoulême, en France au Moyen Âge :
 Arnaud-Barnabé d'Angoulême (Arnaud I d'Angoulême)
 Arnaud Manzer (Arnaud II d'Angoulême)